Marschenen ist ein deutscher Name von Orten, die heute in Russland liegen:
 Marschenen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen: Wolotschajewskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Swetly, Oblast Kaliningrad
 Marschenen, historischer Name des bis 1946 Marscheiten genannten Ortes im Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen: Marjinskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Swetlogorsk, Oblast Kaliningrad